

Sigle 
 Database administrator – sistemista specializzato nell'amministrazione di database
 De Bellis Antiquitatis – regolamento per wargame tridimensionale
 Design Basis Accident – incidenti base di progetto presi a riferimento nella progettazione di un impianto nucleare
 Doctor of Business Administration – titolo accademico
 Doing Business As – termine del linguaggio legale utilizzato negli Stati Uniti per indicare il marchio che un'azienda usa per proporsi al pubblico, non coincidente con la reale ragione sociale

Aziende 
 dba – compagnia aerea tedesca

Chimica 
 DBA – abbreviazione di dibenzantracene

Codici 
 DBA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dalbandin (Pakistan)
 dba – codice ISO 639-3 della lingua bangeri me dogon

Altro 
 DBA – targa automobilistica del distretto di Wałbrzych (Polonia)
 dBA o dB(A) – decibel A (pesati con la funzione "A" che rappresenta la sensibilità in frequenza dell'udito umano), unità di misura dell'energia sonora